Claudius Florimund Mercy
 Mercy, Allier
 Mercy, Yonne